Маркус Латимер Харли (; 22 декабря 1883,  — 28 марта 1941, Нью-Йорк) — американский велогонщик,четырёхкратный чемпион и  призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Харли соревновался во всех семи гонках. Он выиграл заезды на 0,25 (31,8 с), 0,33 (43,8 с), 0,5 (1:09,0) и 1 (2:41,6) мили. Также, он стал бронзовым призёром в гонке на 2 мили. В заездах на 5 и 25 миль он не смог финишировать.

Ссылки 
 Маркус Харли на sports-reference.com  
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1883 году
Родившиеся 22 декабря
Умершие в 1941 году
Умершие 28 марта
Умершие в Нью-Йорке
Игроки «Колумбия Лайонс» (баскетбол)
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Велогонщики США
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Выпускники Колумбийского университета